A Zöld Lámpás (eredeti címén Green Lantern: The Animated Series) amerikai CGI-sorozatot a Warner Bros. Animation, a DC Entertainment és a Reel FX Creative Studios készítette. Amerikában és Magyarországon egyaránt a Cartoon Network sugározta, de Amerikában a DC Nation műsorblokk keretében. Magyarországon 2012. december 13-án, 16 órakor mutatták be két résszel.

Ez az első Zöld Lámpás-sorozat, valamint az első számítógép-animációs DC Comics-sorozat.

Epizódok

Források 

DC Comicsból adaptált televíziós sorozatok
Time Warner-tulajdonú Cartoon Network-sorozatok